Maudit Manoir est une série de bande dessinée française de Paul Martin et Manu Boisteau pré-publiée dans le magazine jeunesse Astrapi, sur un thème d'épouvante humoristique.

Pourvu de trois tomes petits formats paru de 2004 à 2011, la série a été ensuite rachetée par Casterman puis relancée en janvier 2016 sous grand format avec un nouveau logo différent de celui utilisé depuis 2004.

Origine 
Le concept de la série est à l'origine paru dans le numéro 391 d'Astrapi, paru en février 1995. Dans le supplément La Petite Encyclopédie (anciennement Astrapan) y était présenté Le Manoir hanté du Docteur Von Skalpel, où le lecteur pouvait découper et assembler une maison en carton avec des personnages. Le dossier était suivi de petits livrets racontant la vie de chaque personnage du manoir de Mortelune, allant du savant fou Docteur Von Skalpel lui-même, Hans son monstre de Frankenstein, le spectre Béatrice la maudite, le comte vampire Dracunaze, Bernard le loup-garou, la famille Fémur constituée de squelettes vivants...

La plupart de ces personnages seront repris dans la bande dessinée Maudit Manoir, avec des modifications. Béatrice avait à l'origine un visage de cadavre desséché, mais aura des traits humains plus conventionnels. Les livrets d'origine racontaient aussi que Béatrice était redevenue humaine et vivante après avoir épousé Hans et que Dracunaze fut tué par un solarium, éléments qui ne furent pas retenus par la suite.

Tomes

Chez Bayard

Chez Casterman 
 

Série de bande dessinée française
Série publiée dans Astrapi